Джо́н Эдуа́рд Мури́льо Рома́нья (; родился 4 июня 1995 года в Эль Нула, Венесуэла) — венесуэльский футболист, нападающий португальского клуба «Тондела» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Мурильо — воспитанник клуба «Самора». 22 октября 2012 года в матче против «Льянерос» он дебютировал в венесуэльской Примере. 19 августа 2013 года в поединке против «Депортиво Петаре» Джон забил свой первый гол за «Самору». В 2013 и 2014 годах Мурильо дважды помог команде выиграть чемпионат. 26 марта 2014 года в матче Кубка Либертадорес против парагвайского «Насьоналя» он забил свой первый гол на международном клубном уровне.

17 февраля 2015 года в матче Кубка Либертадорес против уругвайского «Монтевидео Уондерерс» Джон забил гол.

В мае Мурильо подписал пятилетний контракт с португальской «Бенфикой». Для получения игровой практики он сразу же был отдан в аренду в клуб «Тондела». 14 августа в матче против лиссабонского «Спортинга» Джон дебютировал в Сангриш лиге. 3 января 2016 года в поединке против «Риу Аве» он забил свой первый гол за новый клуб.

Летом 2017 года Мурильо на правах аренды перешёл в турецкий «Касымпаша». 12 августа в матче против «Аланьяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. В поединке против «Ени Малатьяспора» Джон забил свой первый гол за «Касымпашу».

Международная карьера 
В начале 2015 года Мурильо в составе молодёжной сборной Венесуэлы принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Бразилии, Уругвая и Колумбии.

12 февраля 2015 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Джон дебютировал за сборную Венесуэлы. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду. В том же году Мурильо попал в заявку на участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он был запасным и на поле так и не вышел.

Голы за сборную Венесуэлы

Достижения 

Командные

 «Самора»
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2012/2013
  Чемпионат Венесуэлы по футболу — 2013/2014

Примечания 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Самора» Баринас
Игроки ФК «Тондела»
Игроки ФК «Касымпаша»